Ženská dvouhra Western & Southern Open 2019 probíhala ve druhé polovině srpna 2019. Do singlové soutěže cincinnatského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo padesát šest hráček. Z kvalifikace se probojovalo dvanáct tenistek včetně čtyř tzv. šťastných poražených Puigové a Strýcové, Wangové a Pegulaové. Obhájkyní titulu byla Nizozemka Kiki Bertensová, kterou ve druhém kole vyřadila americká hráčka Venus Williamsová.

Naomi Ósakaová, Ashleigh Bartyová a Karolína Plíšková vstoupily do turnaje jako soupeřky o post světové jedničky na žebříčku WTA. Ósakaová po skončení udržela pozici první hráčky.

Vítězkou se stala šestnáctá nasazená, 24letá Američanka Madison Keysová, jež ve finále zdolala 34letou Rusku startující na divokou kartu Světlanu Kuzněcovovou po dvousetovém průběhu 7–5 a 7–6. V obou sadách přitom otočila nepříznivý vývoj her ze stavu 3–5. Aktivní vzájemnou bilanci americká šampionka navýšila na 4–0 v utkáních a 8:0 v setech. V probíhající sezóně si, po triumfu na charlestonském Volvo Car Open 2019, připsala druhé turnajové vítězství, které představovalo pátý singlový titul na okruhu WTA Tour a první z kategorie Premier 5. Keysová poprvé vyhrála více než jeden turnaj v kalendářním roce.

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených hráček obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Western & Southern Open 2019